Albert Town (Bahamas) a Long Cay
 Albert Town (Giamaica), città della Parrocchia di Trelawny
 Albert Town (Malta) nei pressi di Marsa
 Albert Town (Nuova Zelanda)
 Albert Town (Pembrokeshire), Galles